Святой Фома может означать:
 Апостол Фома
 Фома (Патриарх Константинопольский)
 Фома Малеин
 Фома Аквинский
 Фома Кемпийский
 Томас Бекет (Фома Кентерберийский)
 Томас Мор